Lakewood Township (New Jersey)
Lakewood Township (Illinois)